Ritter (von mittelhochdeutsch riddare „Reiter“) steht für:

 Ritter, Angehörige des wehrfähigen Adels im Mittelalter Europas
 Ritter (Familienname), deutscher Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Ritter (Familie), Frankfurter Familie lutherischer Geistlicher
 Ehrentitel der Mitglieder eines Ritterordens
 Klasse oder Stufe eines Verdienstordens, siehe Ritter (Ordenskunde)
 Angehöriger des niederen Adels, siehe Ritterschaft
 Angehöriger des altrömischen Ritterstandes (equester ordo), siehe Eques
 Angehöriger des reichsunmittelbaren Ritterstandes, siehe Reichsritter
 Angehöriger des britischen Ritterstandes, siehe Knight
 Angehöriger des niederländischen und belgischen Ritterstandes, siehe Ridder (Adelstitel)
 Ritter (Mondkrater), nahe Mare Tranquillitatis
 Die Ritter, Komödie des Aristophanes (424 v. Chr.)

Unternehmen:
 Ritter Verlag, für Gegenwartsliteratur und Kunstbücher
 Ritter (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1896–1901)
 Ritter Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912)
 Ritter (Dentalunternehmen), ehemaliger Hersteller von Dentaleinrichtungen (1924–1990)
 Alfred Ritter (Unternehmen), deutscher Lebensmittelhersteller
 Museum Ritter, privates Kunstmuseum bei Stuttgart
 Cervejaria Ritter, ehemalige brasilianische Brauerei
 Dortmunder Ritter-Brauerei, ehemalig
 Bildungshaus Carl Ritter, denkmalgeschütztes Gebäude in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

Marken:
 Ritter Sport, eine deutsche Schokoladenmarke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ritter (Iowa), gemeindefreies Gebiet im O’Brien County, Iowa
 Ritter (Missouri), Ort im Greene County, Missouri
 Ritter (Oregon), Ort im Grant County, Oregon
 Ritter (South Carolina), Ort im Colleton County, South Carolina

Siehe auch:
 Haus zum Ritter (Begriffsklärung)
 Rytter
 Ridder (Begriffsklärung)